Aleksander Cetner (zm. 1675) – kasztelan halicki, chorąży podolski, rotmistrz królewski
 Aleksander Cetner (zm. 1712) – starosta szczurowiecki i trembowelski